

Codici 
 MUL – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Moultrie/thomasville Spence (Stati Uniti)

Geografia 
 Mul  – città dell'India nello stato del Maharashtra

Mineralogia 
 Mul – abbreviazione di mullite

Sport 
 Tom de Mul  – calciatore belga

Storia 
 Mul del Kent  – sovrano del regno del Kent

Note

Altri progetti